El término Consejo Nacional de Universidades puede hacer referencia:

al Consejo Nacional de Universidades (CNU), de Francia;
al Consejo Nacional de Universidades, de Nicaragua;
al Consejo Nacional de Universidades de Venezuela.